Darren Hall (ur. 1964) – amerykański baseballista
 Darren Hall (ur. 1965) – brytyjski badmintonista
 Darren Hall (ur. 2000) – amerykański futbolista